Robert Alt – szwajcarski bobsleista
 Robert Alt – niemiecki pedagog